Kussmaul oder Kußmaul ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kußmaul (1822–1902), deutscher Arzt (Internist) und Hochschullehrer
 Friedrich Kußmaul (1920–2009), deutscher Ethnologe
 Heinz Kußmaul (* 1957), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Jürgen Kussmaul (* 1944), deutscher Bratschist, Violinist und Dirigent 
 Karl Kußmaul (* 1930), deutscher Werkstofftechniker und Hochschullehrer
 Paul Kußmaul (* 1939), deutscher Linguist und Übersetzungswissenschaftler
 Rainer Kussmaul (1946–2017), deutscher Violinist und Dirigent
 Roland Kussmaul (* 1943), Porsche-Renningenieur und ehemaliger Chef der Porsche Performance-Abteilung